Abellio steht für:

 Abellio (Gottheit), keltische Gottheit
 Abellio Transport Holding BV, Tochtergesellschaft der Nederlandse Spoorwegen
 Abellio (Unternehmen) (Abellio GmbH), deutsches Verkehrsunternehmen, Tochtergesellschaft der niederländischen Abellio Transport Holding BV  
 Abellio Rail, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, Tochtergesellschaft der Abellio GmbH
 Abellio Rail Mitteldeutschland, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Halle (Saale), Tochtergesellschaft der Abellio GmbH
 Abellio Greater Anglia, britisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, Tochtergesellschaft der niederländischen Abellio Transport Holding BV
 Abellio ScotRail, schottisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, Tochtergesellschaft der niederländischen Abellio Transport Holding BV
 Abellio Rail Baden-Württemberg, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Stuttgart, Tochtergesellschaft der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (bis Ende 2021: Abellio GmbH), 2022 umbenannt in SWEG Bahn Stuttgart

Siehe auch:
 Abello